Фанданго — испанский народный танец
 Фанданго — цвет, оттенок фуксии.

Персоналии 
 Фанданго (род. 1981) — американский рестлер.

Фильмы 
 «Фанданго» — фильм (1985, США) 
 «Фанданго» — фильм (2000, Германия)

Литература 
 «Фанданго» — рассказ Александра Грина

Музыка

Группы 
 Fandango (английская группа)
 Fandango (американская группа)
 Fandango (мексиканская группа)

Альбомы 
 Fandango! — альбом ZZ Top

Компьютерные игры 
 Grim Fandango — графический квест

Мероприятия 
 Фанданго — крымский конвент фантастики.